L’épigramme est un poème offrant une pensée ingénieuse ou délicate exprimée avec grâce et précision.
 Épigramme est une valse de Johann Strauss fils.
 Les Épigrammes sont une œuvre célèbre de Martial.
 Épigramme d'agneau, morceau situé en haut de côtelettes

Notes et références

Voir aussi 

 Epigram, un langage de programmation fonctionnel.
 Épigraphe